Wire (band), een Britse postpunkgroep
Wire (software), een cross-platform-berichtendienst
The Wire, een Amerikaanse televisieserie